Râzl Zahorna se poate referi la:

 Zahorna - afluent al Bistriței
 Zahorna - afluent al Cracăului
 Zahorna - afluent al Jijia